«Tell Him» () — песня, записанная американской певицей Барброй Стрейзанд и канадской певицей Селин Дион в 1997 году. Авторами песни стали Линда Томпсон, Уолтер Афанасьефф и Дэвид Фостер, последние выступили также в качестве продюсеров.

7 октября 1997 года песня была выпущена в качестве синглов с альбомов Higher Ground Барбры Стрейзанд и Let’s Talk About Love Селин Дион. Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков, заняла верхние строчки хит-парадов по всему миру, также получила номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучшее совместное вокальное поп-исполнение».

Чарты

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 



Песни 1997 года
Песни Барбры Стрейзанд
Песни Селин Дион
Синглы Columbia Records
Песни, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Песни, написанные Уолтером Афанасьеффом
Песни, спродюсированные Дэвидом Фостером
Песни, написанные Линдой Томпсон
Песни-дуэты
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Нидерландов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Песни, написанные Дэвидом Фостером